Scuderia, negli sport motoristici, è la struttura organizzata in squadra sportiva che partecipa alle competizioni.
 Scuderia, nell'ippica, il complesso delle strutture di allevamento di cavalli da corsa e la relativa organizzazione.

Altri progetti